La deuxième saison de Hoarding: Buried Alive a été diffusée sur la chaîne TLC du  au  et compte 9 épisodes.

Épisode 1: Homme sans-abris avec une maison
(Homeless Man With a House) Bennie et Ronda ont tous deux des maisons remplies de choses et des vies remplies de vide. Les décennies d’accumulation compulsive ont poussé les gens qu’ils aimaient à s’éloigner. S’ils ne reçoivent pas d’aide prochainement, leurs chances au bonheur pourraient rester enterrées sous leurs possessions.

Diffusion:

Épisode 2: Déterrer les enfants…
(Robbing the Kids...) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 3: Prison de déchets
(Prison of Garbage) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 4: Tout est camelote
(Everything's Junk) Pour une femme, l’élément déclencheur fut le traumatisme qu’elle subit lors des attentats du . Pour un homme, c’était les effets durables d’une hémorragie au cerveau. L’accumulation compulsive les a poussés à un point critique dans leurs vies. Maintenant, ils doivent nettoyer, sans quoi ils risquent de tout perdre.

Diffusion:

Épisode 5: Bataille avec le Chaos
(Battle with Chaos) Debbie sait que son TOC mène son problème d’accumulation. Jeff ne croit pas qu’il est un syllogomane du tout, mais ses enfants pensent autrement. S’ils ne changent pas leurs habitudes extrêmes prochainement, Jeff risque de perdre ses enfants qu’il adore et Debbie risque de ne jamais avoir d’enfant.

Diffusion:

Épisode 6: Comment je me sors de ça
(How do I Get Out of This) Le problème d’accumulation de Linda ne cesse d’escalader depuis que son mariage a commencé à se détériorer quelques années auparavant. Maintenant, sa famille entière est sur le point de s’effondrer. Norski est passé par-dessus des problèmes de drogues et d’alcool, mais se départir de son habitude de tout accumuler pourrait s’avérer plus ardu.

Diffusion:

Épisode 7: La place la plus épeurante sur Terre
(The Scariest Place on Earth) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 8: Le désordre que j’ai créé
(The Mess I've Created) Le problème de collectionner de manière compulsive de Joyce a failli coûter la vie de son mari, tandis que le problème d’accumulation de Norine a forcé son adolescente à quitter la maison, et menace maintenant de détruire ce qu’il reste de leur relation.

Diffusion:

Épisode 9: C’est là où tu dors??
(This is Where You Sleep??) Debbie commença à accumuler de façon compulsive après qu’une révélation choc ait brisé son mariage. Pendant ce temps, avec la maladie qui affecte sa famille, Julie accumule pour enrayer la douleur.

Diffusion: 

Hoardingburiedalive2